Цветкова Валентина Петровна () — советская и украинская художница, мастер пейзажа и натюрморта. Народный художник Украины (1997). Почётный гражданин Ялты (1997).

Биография 
Родилась 23 апреля 1917 года в городе Астрахань. В 1930—1935 годах училась в Астраханском художественном училище. Педагог по специальности П. А. Власова.

В 1935—1938 годах работала в товариществе «Художник» в городе Астрахань. В 1936 году впервые приехала в Ялту, с которой связала всю жизнь. С 1936 года Цветкова В. П. начинает принимать участие в выставках, с 1952 года — в республиканских, с 1955 года — во всесоюзных выставках. С 1965 года — участница зарубежных выставок (Франция, Канада). В 1938—1940 годах художница работала в мастерской при Доме искусств в Ленинграде. С 1944 года Цветкова В. П. — член Союза художников СССР. Художница много путешествовала и по СССР и за рубежом. Она являлась членом правления Общества «СССР — Франция», неоднократно бывала в этой стране, посетила также страны Средиземноморья, Индию, Египет и другие. Во время своих поездок много работала, привозя домой десятки рисунков и этюдов. В 1950—1972 годах Валентина Петровна — член правления Крымского отделения Союза художников УССР.

В 2007 году художница подарила городу Ялта 75 своих работ.

Умерла 27 ноября 2007 году в Ялте.

Творчество 
Художница использовала самые разные техники живописи и графики: масло, пастель, акварель, акрилак, карандаш, фломастер, максимально используя выразительные возможности каждой в зависимости от творческих задач и образного решения. Главная тема её произведений- красота нашей земли, многообразие форм её проявления. Художница стремится донести до зрителя, не потерять самое яркое, непосредственное впечатление от увиденного. Большой интерес представляют её этюды и рисунки, в которых это первое соприкосновение художника и натуры особенно остро чувствуется. Общей чертой всей пейзажной живописи является самобытность каждого изображенного художницей мотива, где переданы особенности климата, растительного мира, национальное своеобразие архитектуры, уклада жизни людей, а также слитность всех элементов целого, декоративная красота каждой работы. Обращаясь к портретному жанру, В. Цветкова всегда стремится передать главное в человеке, и во внешнем облике, и в понимании его внутренней сути.

Среди многочисленного творческого наследия В. Цветковой находим и портреты. Все они исполнены в различные годы, но портретированные — это именно те, дорогие художнице люди. Цветкова изображает не только самого человека, она удачно схватывает выражение лица, движения рук, особенность взгляда, игру чувств, что делает каждую работу художницы шедевром. Именно в таком ключе написан портрет Марии Чеховой, сестры великого писателя, которая была директором Дома-музея А. П. Чехова в Ялте.

Цветкова писала освободителей и героев войны: Героев Советского Союза подводников М. В. Грешилова и А. Н. Кесаева, генерал-лейтенанта А. Г. Селиванова, полковника Г. П. Фролова. В 1950—1960 годах работала над портретами ученых Никитского ботанического сада, в 1975—1980 годах над портретами творческой интеллигенции.

Произведения Цветковой В. П. приобрели: Государственная Третьяковская галерея, Русский музей в Санкт-Петербурге, Государственный музей Украинского изобразительного искусства в Киеве, музеи Болгарии, Венгрии, Канады, Японии, США, Франции.

В. П. Цветкова—участница многих республиканских, всесоюзных и зарубежных выставок, персональные выставки художницы экспонировались в городах Крыма, Москве, Киеве, Астрахани, Кисловодске.

Персональные выставки: Киев (1960, 1969, 1976, 1980), Симферополь (1968,1972, 1985), Москва (1968, 1980, 2001), Астрахань, Кисловодск, Алупка (1975), Керчь (1976,1978), Ялта (1975, 1978, 1979, 1997, 2002).

8 февраля 2017 года в Севастопольском художественном музее им. М. П. Крошицкого открылась выставка «Художники-юбиляры В. Д. Бернадский и В. П. Цветкова», приуроченная к столетию со дня рождения выдающихся крымских художников.

Награды 
Награждена медалями «За трудовое отличие» (1967), «За доблестный труд» (1970), Орденом княгини Ольги III степени (Украина, 2007). 

Заслуженный художник Украинской ССР (1985). Народный художник Украины (1997). Почётный гражданин города Ялта (1997).

Заслуженный деятель искусств Автономной Республики Крым (2007)

В 2002 году именем художницы была названа малая планета.

Примечания

Литература 
 Шаров І. Ф., Толстоухов А. В. Художники України: 100 видатних імен. — К.: АртЕк, 2007 ISBN 966-505-134-2

Ссылки 

 работы художницы в собрании галереи НЮ АРТ 
 биография художницы на сайте artru.info 
 Валентина Цветкова. Галерея Крымской живописи Арт-Юг

Мастера натюрморта СССР
Мастера натюрморта Украины
Художники-пейзажисты СССР
Художники-пейзажисты Украины
Выпускники Астраханского художественного училища
Почётные граждане Ялты
Художники Крыма
Заслуженные деятели искусств Автономной Республики Крым
Художницы Украины